Jean Chollet peut désigner:
 Jean Chollet (1936-), scénographe, journaliste et critique dramatique français.
 Jean Chollet (1954-), directeur de théâtre, comédien, metteur en scène, dramaturge et pasteur vaudois.